

Anno 
 1976 – (MCMLXXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1976 a.C.

Matematica 
 1976 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1976 Kaverin – asteroide della fascia principale del sistema solare.